Voro peut faire référence à :

Langue 
 Võro, langue qui à la branche fennique de la famille des langues ouraliennes.

Patronyme 
 Voro, auteur québécois de bande dessinée. 
 Salvador González Marco dit « Voro », entraîneur de football de Valence CF d'avril à .

Peuple 

  Võros, peuple finno-ougrien (proche des Estoniens) habitant dans le sud de l'Estonie dans le comté de Võrumaa.

Toponyme 

 Võru ou Võro (en dialecte local) est une ville estonienne, chef-lieu du comté de Võru.

 Voro est une petite ville située dans le département de Djibasso au Burkina Faso.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme